Au Sénégal :
 Arrondissement de Sakal
 Village de Sakal

En Inde :
 Le journal en langue marathi Sakal